Der Riviera di Rimini Challenger 2009 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Juli 2009 in Rimini stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 209 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 205 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 22 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Rimini